Gmina Eden (hrabstwo Benton)
 Gmina Eden (hrabstwo Carroll)
 Gmina Eden (hrabstwo Clinton)
 Gmina Eden (hrabstwo Decatur)
 Gmina Eden (hrabstwo Fayette)

Zobacz też